Natsumi steht für:
 Natsumi (Funabashi), Ort in Funabashi, Präfektur Chiba auf Honshū, Japan
 Natsumi (Konan), Ort in Konan, Präfektur Shiga auf Honshū, Japan
 Natsumi (Nabari), Ort in Nabari, Präfektur Mie auf Honshū, Japan

 Natsumi Tempel Komplex, archäologische Tempelstätte aus der Nara-Zeit, bei Nabari, Präfektur Mie auf Honshū, Japan
 Natsumi (Name), japanischer Name